Індепендьє́нте ( — незалежний) — назва кількох спортивних клубів в іспаномовних країнах:

 Індепендьєнте (Авельянеда) () — спортивний клуб міста Авельянеда (Аргентина)
 Індепендьєнте (Медельїн) () — футбольний клуб міста Медельїн (Колумбія)
 Індепендьєнте Санта-Фе () — футбольний клуб міста Богота (Колумбія)
 Індепендьєнте (Кавкенес) () — футбольний клуб міста Кавкенес (Чилі)
 Індепендьєнте (Тринідад) () — футбольний клуб міста Тринідад (Уругвай)
 Індепендьєнте Рівадавія () — футбольний клуб міста Мендоса (Аргентина)
 Індепендьєнте (футбольний клуб, Неукен) () — футбольний клуб міста Неукен (Аргентина)
 Індепендьєнте (Чивілкой) () — футбольний клуб міста Чивілкой (Аргентина)
 Індепендьєнте (Танділь) () — футбольний клуб міста Танділь (Аргентина)
 Індепендьєнте (Сантандер) () — регбійний клуб міста Сантандер (Іспанія)
Індепендьєнте дель Валле () - футбольний клуб міста Санголькі (Еквадор)